Skuhra ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Robert Friese-Skuhra (1886–1949), österreichischer Theaterschauspieler, Filmverleiher, Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller
 Ferdinand Skuhra (* unbekannt; † nach 1933), österreichischer Operettensänger
 Heinrich Skuhra (1841–nach 1910), österreichischer Gesangskomiker
 Josefine Skuhra (1847–nach 1902), österreichische Operettensängerin